Omphalopoma umbilicata är en ringmaskart som beskrevs av Morch 1863. Omphalopoma umbilicata ingår i släktet Omphalopoma och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
umbilicata